Белл-Айл (, ) — пролив на востоке Канады между полуостровом Лабрадор и островом Ньюфаундленд, соединяет залив Святого Лаврентия с Атлантическим океаном.

Длина пролива — 125 км, ширина варьируется от 15 до 60 км, средняя ширина — 18 км.

Водные объекты Ньюфаундленда и Лабрадора
Проливы Канады
Проливы Атлантического океана